IX Всесвітні ігри проводилися в колумбійському Калі з 25 липня по 4 серпня 2013 р.

Програма ігор 
У програму входили змагання з наступних видів спорту:

     Показові види спорту

Учасники 
  (1)
  (2)
  Аргентина (65)
  Аруба(15)
  (87)
  (44)
  (5)
  (15)
  (59)
  (1)
  (4)
  (74)
  (6)
  (90)
  (42)
  (105)
  (204) Організатор
  (8)
  (18)
  (19)
  (71)
  (16)
  (7)
  (16)
  (17)
  (2)
  (7)
  (1)
  (10)
  (157)
  (146)
  (2)
  (4)
  (1)
  (13)
  (53)
  (12)
  (8)
  (17)
  (26)
  (11)
  (102)
  (1)
  (76)
  (1)
  (2)
  (45)
  (1)
  (35)
  (8)
  (2)
  (?)
  (1)
  (13)
  (3)
  (1)
  (37)
  (2)
  (3)
  (18)
  (3)
  (3)
  (1)
  (78)
  (24)
  (2)
  (28)
  (1)
  (3)
  (5)
  (33)
  (36)
  (3)
  (10)
  (12)
  (149)
  (1)
  (4)
  (2)
  (17)
  (10)
  (41)
  (37)
  (52)
  (77)
  (1)
  (51)
  (11)
  (6)
  (10)
  (8)
  (90)
  (2)
  (102)
  (137)
  (24)
  (88)
  (9)

Розподіл нагород

Посилання 
 Офіційний сайт 

Всесвітні ігри 2013
Калі (місто)
Спорт у Колумбії
Липень 2013
Серпень 2013
2013 у Колумбії